Schuttersveld (schutterij), een open vlakte waar de schutterij oefende.

Geografie
 Schuttersveld (Brunssum), een wijk in Brunssum

Industrie
 Schuttersveld (textielfabriek), een voormalige textielfabriek in Enschede

Sportcomplexen
Schuttersveld (Rotterdam), een voormalig voetbalstadion van Sparta Rotterdam
Schuttersveld Ede, een ijsbaan aldaar
Sportcentrum Schuttersveld, een sportcentrum in Sneek

Zie ook
 Doelen (schutterij)
 Kloveniersdoelen (doorverwijspagina)
 Handboogdoelen (doorverwijspagina)